Nabal, personatge bíblic, espòs d'Abigail.
 Nabal, instrument musical en forma de trompa de llautó.